Gindele ist der Familienname folgender Personen:

 Ernestine Gindele (1841–1879), österreichische Opernsängerin der Stimmlage Mezzosopran
 Nan Gindele (1910–1991), US-amerikanische Speerwerferin